Biliran (eiland), een eiland in de Filipijnen in de centraal gelegen eilandengroep Visayas;
 Biliran (Biliran), een gemeente op het gelijknamige eiland;
 Biliran (provincie), de provincie op het eiland;
 Mount Biliran, de vulkaan op het gelijknamige eiland.